La désignation de Bayer Omicron Canis Majoris (ο CMa / ο Canis Majoris) est partagée par deux étoiles de la constellation du Grand Chien :
ο Canis Majoris ;
ο Canis Majoris.
Elles sont séparées de 2,06° sur le ciel.

ο Canis Majoris est membre de l'astérisme 軍市 (Jūn Shì), Marché des soldats, de la loge lunaire Puits. ο Canis Majoris ne fait pas partie de cet astérisme.

Références 

Constellation du Grand Chien
Homonymie stellaire
Canis Majoris, Omicron